Прову́лок Столє́това — назва провулків у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Провулок Столєтова — провулок у місті Київ.

Провулок Столєтова — провулок у місті Мінськ.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки